Die Primeira Divisão 1955/56 war die 22. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. September 1955 und endete am 29. April 1956.

Wie in der letzten Spielzeit waren am Saisonende zwei Teams punktgleich an der Tabellenspitze.
FC Porto wurde aufgrund des direkten Vergleichs zum vierten Mal portugiesischer Meister. Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde Zweiter.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1955-56 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1955/56